Jade - mineral
Jade Picon - influenciadora brasileira
Jade (Mortal Kombat) - personagem 
Jade (engine) - motor de jogo
Tempestade tropical Jade
Jade (banco de dados)
Jade (álbum) - da banda alemã Flowing Tears
Jade (canção) - da banda japonesa X Japan

Geografia 
Jade (Alemanha) - município 

Desambiguação